Чад в настоящее время делится на 23 региона (области;  ; мн. ч.  manāṭiq ). Каждая область разделена на 2—4 департамента, кроме города Нджамены, который разделён на 10 районов (arrondissements).

История 
 С 1962 по 1999 годы Чад был разделён на 14 префектур.
 В 1999 году они были заменены 28 департаментами.
 в 2002 году они были заменены 18 регионами.
 В 2008 году число регионов было увеличено до 22, путём образования новых четырёх регионов на месте существовавших в 1999—2002 гг. департаментов.
 В 2012 году регион Эннеди был разделён на два: Восточный и Западный Эннеди.

Административное деление

Примечания

Литература 
 Bernard Lanne. Répertoire de l’administration territoriale du Tchad (1900—1994). Paris: L’Harmattan, 1995 ISBN 2-7384-3600-5

Ссылки 
 Chad Map No. 3788 Rev. 8 United Nations / March 2009 (Colour) — карта административного деления Чада на 2009 год (ООН)

 
Списки:Чад
Чад